|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou International Women's Open) van 2010 vond plaats van 13 tot en met 19 september 2010 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel
Titelhoudster Shahar Peer was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Australische Jarmila Groth won het eerste WTA-toernooi uit haar carrière. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Russin Alla Koedrjavtseva met 6-1 en 6-4. Groth verloor in dit toernooi geen enkele set en hoefde in vijf wedstrijden slechts vijftien games prijs te geven.

Dubbelspel
Titelhoudsters Volha Havartsova en Tatjana Poetsjek hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste team Akgul Amanmuradova en Alla Koedrjavtseva kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Edina Gallovits en Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Han Xinyun en Liu Wanting in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Guangzhou 2010
Guangzhou